Expo 2000 — всемирная выставка.
 Expo 2000 — песня группы Kraftwerk.